Carlos Augusto Guillermo Nicolás Alejandro Miguel Bernardo Enrique Federico Esteban de Sajonia-Weimar-Eisenach (en alemán, Karl August Wilhelm Nicolaus Alexander Michael Bernhard Heinrich Frederick Stefan; Weimar, 31 de julio de 1844-Roquebrune-Cap-Martin, 20 de noviembre de 1894) fue un príncipe alemán y gran duque heredero (Erbgroßherzog) de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Biografía 
Nacido en Weimar, fue el único hijo varón de Carlos Alejandro, gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach, y de la princesa Sofía de los Países Bajos.

Como su madre era hija del rey Guillermo II de los Países Bajos y sus tíos maternos (a excepción de Guillermo III de los Países Bajos) habían muerto sin hijos, Carlos Augusto se convirtió en el siguiente en la línea de sucesión al trono de los Países Bajos, tras la princesa heredera Guillermina. Por esta razón aprendió a hablar, leer y escribir en neerlandés, debido a la posibilidad de acceder al trono de los Países Bajos si Guillermina moría sin hijos.

Sin embargo, esta posibilidad no se produjo; Carlos Augusto murió en Roquebrune-Cap-Martin, Francia, seis años antes que su padre; por esta razón Guillermo Ernesto, hijo mayor de Carlos Augusto, sucedió a su abuelo como gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Matrimonio y descendencia 
El 26 de agosto de 1873, Carlos Augusto se casó en Friedrichshafen con Paulina de Sajonia-Weimar-Eisenach. Eran primos lejanos, ya que su esposa era nieta de Bernardo, hermano menor del gran duque Carlos Federico de Sajonia-Weimar-Eisenach, el abuelo de Carlos Augusto.

Carlos Augusto y Paulina tuvieron dos hijos:

 Guillermo Ernesto Carlos Alejandro Federico Enrique Bernardo Alberto Jorge Germán (Weimar, 10 de junio de 1876-Heinrichau, 24 de abril de 1923), gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach.
 Bernardo Carlos Alejandro Germán Enrique Guillermo Óscar Federico Francisco Pedro (Weimar, 18 de abril de 1878-ibidem, 1 de octubre de 1900).

Honores 
Recibió las siguientes condecoraciones:

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Weimar
Nobles de Alemania
Príncipes de Sajonia-Weimar-Eisenach
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Grandes duques hereditarios de Sajonia-Weimar-Eisenach
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso